Touro — macho da espécie Bos taurus, utilizado na criação pecuária de bovinos
 Bovinos — nome comum da subfamília de mamíferos Bovinae cujos machos são designados touros ou bois
 Taurus — uma constelação do zodíaco também conhecida como Touro
 Touro (astrologia) — segundo signo do Zodíaco
 Boi (zodíaco) — signo astrológico chinês

Geografia

Brasil
 Touros — município do estado do Rio Grande do Norte

Espanha
 Touro (Galiza) — município galego da província da Corunha

Portugal
 Pico do Touro — acidente geológico do concelho de Lajes das Flores, ilha das Flores, Açores
 Rocha do Touro — acidente geológico do concelho de Lajes das Flores, ilha das Flores, Açores
 Touro (Vila Nova de Paiva) — uma freguesia no concelho de Vila Nova de Paiva
 Vila do Touro — freguesia do concelho do Sabugal

Desambiguação
Desambiguações de topônimos